Леонарди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леонарди, Иоанн (1541—1609) — итальянский католический священик, святой.
 Леонарди, Леонидас (1903—1967) — американский композитор и пианист русского происхождения.
 Леонарди, Марко (род. 1971) — известный итальянский актёр.
 Леонарди-Кортези, Наташа (род. 1971) — швейцарская лыжница, призёрка Олимпийских игр.
 Леонарди, Чезаре (1935—2021) — итальянский скульптор. См. также 
 Леонард